Potraš (Tuzla, BiH)
Potraš (Lopare, BiH)